Época geológica
 Época (revista) — semanal brasileira
 Época (revista russa) — literária russa
 Periodização da história — método cronológico usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade em períodos ou épocas históricas